Reisman ist der Name folgender Personen:

 Del Reisman (1924–2011), US-amerikanischer Fernsehautor
 Garrett Erin Reisman (* 1968), US-amerikanischer Astronaut
 Joe Reisman (1924–1987), US-amerikanischer Musiker 
 Judith A. Reisman (1935–2021), Präsidentin der 1998 gegründeten Organisation Restoring Social Virtue & Purity to America (RSVPAmerica)
 Leo Reisman (1897–1961), US-amerikanischer Violinist und Bigband-Leader im Bereich des Swing und der Populären Musik
 Marty Reisman (1930–2012), amerikanischer Tischtennisspieler
 W. Michael Reisman (* 1939), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Reismann
 Reißmann
 Raisman